Eurimedon (actualment, Köprüçay) fou el nom d'un riu de Pamfília que naixia a Frígia a l'est de Sidera i desaiguava a la mar prop d'Aspendos i de Side. A la vora d'aquest riu l'atenenc, Cimó II, al front de les forces de la lliga Dèlica, va derrotar els perses en terra i mar (466 aC).

Vegeu Batalla de l'Eurimedon.

Rius de Turquia
Rius asiàtics de la mar Mediterrània